Antonino Foschini – scrittore italiano
 Arnaldo Foschini – architetto e professore universitario italiano
 Ercole Foschini – calciatore italiano
 Gaetano Foschini – musicista, compositore e direttore d'orchestra italiano
 Lorenza Foschini – giornalista e scrittrice italiana
 Sandro Foschini – calciatore svizzero